Hollow Man puede hacer referencia a:
 Hollow Man (2000), película estadounidense dirigida por Paul Verhoeven.
 Hollow Man (2008), sencillo de la banda estadounidense REM.